Гроссфельдзидлунг ()— станция Венского метрополитена расположена на линии U1. Открыта 2 сентября 2006 года.

Станция обслуживает ближайший микрорайон с многоэтажной застройкой. Также имеет соединение с автобусной сетью благодаря одноименной остановке, которая обслуживает маршруты 28А, 29А, N25. Станция находится в жилом массиве, вокруг многоэтажная застройка, поэтому станция может быть иногда заполненной людьми.

Станция подземная, односводчатая. Незначительный пассажиропоток. Оформленная металлом станция выполнена в холодных серебристых тонах с красным акцентом.

Ссылки 

Станции Венского метрополитена
Флоридсдорф